Karahallı (district), een Turks district in de provincie Uşak
 Karahallı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karahallı